San Salvatore est un mot italien qui signifie « Saint Sauveur ». Il peut faire référence à :

Religion chrétienne 
 San Salvatore, le nom italien du Saint Sauveur, synonyme de Jésus Sauveur ;
 San Salvatore in Lauro, une diaconie cardinalice qui a duré de 1587 à 1670 ;

Toponyme 

 San Salvatore Telesino, une commune de la province de Bénévent dans la région Campanie en Italie ;
 San Salvatore di Fitalia, une commune de la province de Messine dans la région Sicile en Italie ;
 San Salvatore Monferrato, une commune de la province d'Alexandrie dans la région du Piémont ;
 Almenno San Salvatore, une commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie ;

 Le Monte San Salvatore, une montagne située près de Lugano, dans le canton du Tessin ;
 Le funiculaire Monte San Salvatore, un funiculaire qui relie la commune Paradiso, près de Lugano à la cime du Monte San Salvatore.

Architecture

Églises 

 L'église San Salvatore in Lauro, une église catholique située dans le rione Ponte à Rome ;
 L'église San Salvatore ai Monti, une église romaine située dans le rione de Monti à Rome ;
 L'Église San Salvatore in Onda, une église catholique située dans le rione de Regola à Rome ;
 L’église San Salvatore al Vescovo, une église catholique de Florence ;
 L', une église catholique de Brescia en Lombardie ;
 L'église San Salvatore, une ancienne église de Murano, près de Venise ;
 L'église San Salvatore, une basilique paléochrétienne de Spolète en Ombrie.

Abbayes 

 Abbaye San Salvatore, une abbaye de la commune de Abbadia San Salvatore dans la province de Sienne dans la région Toscane ;
 Abbaye San Salvatore, une abbaye de la commune de Roccastrada dans la province de Grosseto en Toscane.

Salle de théâtre 
 Le Teatro Vendramin di San Salvatore, ancien nom du théâtre Carlo Goldoni de Venise.

Sport 
 La Coppa in Fiera San Salvatore, une course cycliste italienne disputée vers Bucine, commune de la province d'Arezzo en Toscane.

Voir aussi